

Toponyme 
 Dorst est un écart de la commune française de Walschbronn, dans le département de la Moselle.
 Dorst, nom d'une chapelle à Waldhouse.
 Dorst, ferme disparue de la commune de Bitche.
 Dorst est un village d'Oosterhout, aux Pays-Bas.

Patronyme 
 Chris Dorst (1956-), joueur de water-polo américain.
 Jean Dorst (1924-2001), ornithologue français.
 Tankred Dorst (1925-2017), écrivain et dramaturge allemand.
 Dorst, footballeur international des Indes orientales néerlandaises.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme